Кратер Бэк () — ударный кратер находящийся у восточного лимба видимой стороны Луны на северо-западной окраине Моря Смита. Название присвоено в честь немецкого физика-экспериментатора Эрнста Эмиля Александра Бака (1881—1959) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г. Образование кратера относится к позднеимбрийской эпохе.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Шуберт на севере; кратер Пик на востоке-северо-востоке; кратеры Вейерштрасс и Ван Влек на юго-западе; кратеры Дженкинс и Нобили на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 34,6 км, глубина 2,9 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму с острым узким валом, незначительно разрушен. Высота вала над окружающей местностью 970 м, объем кратера составляет приблизительно 880 км³.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-11, Аполлона-15, Аполлона-16, Аполлона-17
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны